Roßkopf är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Zell am See och förbundslandet Salzburg, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Roßkopf är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Roßkopf är huvudsakligen bergig. Den högsta punkten i närheten är Gabler,  meter över havet,  km sydväst om Roßkopf. Runt Roßkopf är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Neukirchen am Großvenediger,  km nordost om Roßkopf. 

Trakten runt Roßkopf består i huvudsak av gräsmarker.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Land Salzburg
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre